Vestris se poate referi la:

Artiști 
 Gaétan Vestris (1729-1808), balerin franco-italian
 Angiolo Vestris (1730-1809), actor și balerin franco-italian
 Françoise-Rose Gourgaud (1743-1804) actriță franceză, soția lui Angiolo Vestris, care a purtat pe scenă numele de Madame Vestris
 Auguste Vestris (1760-1842), dansator francez, fiul nelegitim al Gaétan Vestris
 Auguste Armand Vestris (1788-1825), dansator francez, fiul lui Auguste Vestris
 Elizabetta Lucia Bartolozzi (1797-1856), cântăreață și actriță engleză, soția lui Auguste Armand Vestris, numită pe scenă Madame Vestris ca și mătușa sa prin alianță.

Nave 
 , o navă britanică de pasageri care s-a scufundat pe 12 noiembrie 1928; 112 din cei 325 de pasageri și membri ai echipajului au dispărut.

Dezambiguizare